Criacionismo, crença em que o Universo e a vida foram criados por um agente sobrenatural.
Criacionismo (Gênesis), crença judaico-cristã.
Criacionismo científico, ramo do criacionismo bíblico que procura provar cientificamente histórias narradas no Gênesis.
Criacionismo (alma), doutrina católica em que a alma é depositada por Deus num ser humano durante a concepção ou desenvolvimento embrionário.
Criacionismo (poesia), corrente literária iniciada pelo poeta chileno Vicente Huidobro.
Desambiguação